Follow The Leader — третій студійний альбом американського гурту Korn, виданий в 1998 році.

Трек-лист 
  «It’s On!» — 4:29
 «Freak on a Leash» — 4:15
 «Got the Life» — 3:45
 «Dead Bodies Everywhere» — 4:45
 «Children of the Korn» (з Ice Cube) — 3:52
 «B.B.K.» — 3:57
 «Pretty» — 4:12
 «All in the Family» (з Фредом Дерстом) — 4:49
 «Reclaim My Place» — 4:32
 «Justin» — 4:17
 «Seed» — 5:55
 «Cameltosis» (з Тре Хардсоном)— 4:38
 «My Gift to You» — 15:40
 пісня закінчується близько 7:13. Після тиші, о 9:15 починається розмова, яка переходе у трек «Earache My Eye» — 4:50

Позиції в чартах

Альбом

Сертифікації

Примітки

Посилання 

Альбоми Korn
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records
Музичні альбоми 1998
Серпень 1998
Альбоми американських виконавців
Події 18 серпня